Глушни — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на восточной границе города Остров, на левом (южном) берегу реки Великая.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 117 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)